AGY peut faire référence a:

AGY, est un artiste/rappeur de Perpignan

AGY peut faire référence à :
 .

Agy peut faire référence à :
 Agy, une commune française du Calvados.